Verminking staat voor mutilatie, mismaaktheid of misvorming van een bepaald organisme of product. Het kan verwijzen naar: 
Verminking (letsel), verminking in het algemeen
Vrouwenbesnijdenis, ook wel vrouwelijke genitale verminking, het gedeeltelijk of volledig wegsnijden van de schaamlippen en/of de clitoris
Verminking van gegevens, inbreuk op de integriteit van gegevens
Postume executie, veroordeling en uitvoering van het vonnis, terwijl de aangeklaagde reeds overleden is
Verminkt (boek), geschreven door de Amerikaanse schrijver Robin Cook.
 Verminkt (televisieprogramma), televisieprogramma op RTL4